MXML (Macromedia eXtensible Markup Language) — основанный на XML декларативный язык описания интерфейсов, используемый платформой Adobe Flex, применяемой для создания RIA (Rich Internet Applications, насыщенных Интернет-приложений). При создании насыщенных интернет-приложений MXML используется для описания и настройки свойств визуальных элементов интерфейса, например кнопок, панелей, таблиц и т.д. (хотя с помощью MXML можно описывать и невизуальные элементы, например веб-сервисы, поведение компонентов, переходы и т.д.). Для обработки событий описанных с помощью MXML компонентов используется язык ActionScript 3. По сути MXML является декларативной надстройкой над ActionScript, так как при компиляции по MXML-файлам создаются эквивалентные as-файлы, которые в дальнейшем уже переводятся в бинарный код.

Пример 
Пример реализации программы Hello World на языке MXML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" 
                layout="absolute" backgroundGradientColors="[#000011, #333333]">
   <mx:Label text="Hello World!" verticalCenter="0" horizontalCenter="0" fontSize="48" letterSpacing="1">
      <mx:filters>
         <mx:GlowFilter color="#ffffdd"/>
      </mx:filters>
   </mx:Label>
</mx:Application>

Ссылки 
 Flex Developer Center Flex Developer Center
 Обзор MXML, Flex Markup Language на Macromedia DevNet. (не работает)
 Небольшой пример работы на MXML (в Flex Builder 3)  на Adobe.com (не работает)

XML
Приложения обобщённых языков разметки
Adobe Flex
Стандарты на основе XML
Декларативные языки программирования